Andorra může označovat:
 Andorra – evropský stát v Pyrenejích
 Andorra la Vella – hlavní město státu Andorra
 Andorra (Teruel) – španělské město v provincii Teruel
 Andorra – Sierra de Arcos – comarca ve španělské provincii Teruel
 Andorra (divadelní hra) – divadelní hra Maxe Frische z roku 1961

Podobné názvy 
 Andora – obec v Itálii